Carlo Lievore – giavellottista italiano
 Franco Lievore – calciatore italiano
 Giovanni Lievore – ex giavellottista italiano
 Lucillo Lievore – ex ciclista su strada italiano